«Земля» — советский фильм 1954 года режиссёров Амвросия Бучмы и Алексея Швачко, по одноимённой повести Ольги Кобылянской.

Сюжет 
По одноимённой повести Ольги Кобылянской, основанной на действительном событии.

У зажиточного буковинского крестьянина Ивоники и его жены Марии два сына — Михайло и Савва. Михайло влюбляется в бедную девушку Анну, но боится признаться родителям. Савва сходится с Рахирой, про которую в деревне ходит дурная слава. Рахира, зная, что по закону лучшая часть земли должна достаться в наследство Михайло как старшему брату, разжигает у Саввы ненависть к Михайло, подстрекая его на убийство брата…

В ролях 
 Наталья Ужвий — Мария Федорчук
 Владимир Сокирко — Ивоника
 Сергей Фещенко — Михайло
 Павел Грубник — Савва
 Татьяна Алексеева — Анна
 Валентина Бесполетова — Рахира
 Пётр Михневич — Онуфрий
 Мелания Киселева — Докия
 Алексей Карпенко — Петро
 Наталья Наум — Парася
 Константин Артеменко — Тодорика
 Николай Яковченко — фельдшер
 Иван Матвеев — музыкант
 Виктор Мягкий — капрал
 и другие

Критика 
Критика дала фильму высокую оценку, считая этот фильм отличной работой Амвросия Бучмы выступившего второй и последний раз в жизни как режиссёр, снова, как и в 1928 году в соавторстве с Алексеем Швачко, но уже действуя фактически как консультант — будучи тяжело и неизлечимо больным и почти обездвиженным, он не дожил до конца съёмок:
Фильм покорил зрителей правдой и поэтичностью изображения жизни крестьян в конце XIX века на Западной Украине, на земле, где началась жизнь Бучмы, его творчество, которую актёр хорошо знал и горячо любил. Фильм о трагической судьбе одной крестьянской семьи, о тлетворности собственнических инстинктов, поставленный просто и страстно, точно, выразительно воспроизводит эпоху, время, народную жизнь.

Но снятый театральными режиссёрами фильм поставлен как фильм-спектакль и мало использует средства кинематографа:
С точки зрения истории отечественного кинематографа эта кинолента, как и ряд других, стала повторением пройденного, несколько пассивным копированием возможностей театрального искусства.

Ссылки 

Фильмы СССР 1954 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы Алексея Швачко
Фильмы киностудии имени А. Довженко
Экранизации литературных произведений